Radovesnice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Radovesnice I, comune del distretto di Kolín, in Boemia Centrale
Radovesnice II, comune del distretto di Kolín, in Boemia Centrale